Nella combinata nordica ai XXII Giochi olimpici invernali la gara dal trampolino lungo si è disputata nella località di Krasnaja Poljana il 18 febbraio. La prova di salto è stata effettuata dal trampolino lungo HS140 RusSki Gorki.

Campione olimpico si è laureato il norvegese Jørgen Graabak, che ha preceduto il connazionale  Magnus Moan, medaglia d'argento, e il tedesco Fabian Rießle, medaglia di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo statunitense  Bill Demong, che aveva vinto a , sul tracciato di Whistler (in Canada), precedendo il connazionale  Johnny Spillane (medaglia d'argento) e l'austriaco Bernhard Gruber (medaglia di bronzo).

Risultati

Prova di salto

Prova di fondo 

Data: Mercoledì 12 febbraio 2014
Prova di salto
Ora locale: 12:30 
Trampolino: RusSki Gorki 
Punto K: 95 m 
Prova di fondo
Ora locale: 16:30 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 Pos. = posizione

Trampolino lungo